Demuynck ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Demuynck (* 1947), französischer Politiker
 Karel Demuynck (* 1965), belgischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Muynck